Список ссавців Мальти містить перелік видів, зареєстрованих на території Мальти (Середземномор'я) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 1 вид ряду Хижі (Carnivora), 7 — ряду Cetartiodactyla, 12 — Рукокрилі (Chiroptera), 3 — Комахоїдні (Eulipotyphla), і 3 види з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 26 зазначених у таблиці видів, 1 перебуває під загрозою вимирання, 1 є уразливим, 1 — близький до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Мальта
 
Списки:Мальта